Тютчево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тютчево — бывшее село Лебедянского района Липецкой области.
 Тютчево — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Тютчево — деревня Наро-Фоминского района Московской области.
 Тютчево — село в Петровском районе Тамбовской области.